Бод () в связи и электронике — единица измерения символьной скорости, количество изменений информационного параметра несущего периодического сигнала в секунду. Названа по имени Эмиля Бодо, изобретателя кода Бодо — кодировки символов для телетайпов.

В системах с двоичным кодированием, когда каждый бит может принимать только два значения (0 и 1), бод соответствует количеству бит, переданных в секунду. Однако в современных устройствах одним изменением уровня сигнала может кодироваться несколько бит информации. Например, если в каждом временном интервале передаётся 4 бита, то при символьной скорости 2400 бод скорость передачи будет составлять . В современных модемах используется квадратурная амплитудная модуляция (КАМд), при которой одно изменение кодирует до 16 бит информации.

Кроме этого, в бодах выражают полную ёмкость канала, включая служебные символы (биты), если они есть. Эффективная же скорость канала выражается другими единицами, например битами в секунду (бит/c, bps). 

С помощью приставок системы СИ можно образовывать производные, более крупные единицы, например килобод (кбод), равный 1000 бод.

См. также 
 Скорость манипуляции

Примечания

Ссылки 

Единицы измерения скорости передачи информации
Электроника
Единицы измерения, названные в честь людей